Der Kanton Petit-Canal ist ein Kanton im französischen Département Guadeloupe im Arrondissement Pointe-à-Pitre.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus drei Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton in Guadeloupe